Шлехтендаль (нем. Schlechtendal) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шлехтендаль, Дидерих Франц Леонард фон (1794—1866) — немецкий ботаник и миколог. 
 Шлехтендаль, Ойген фон (1830—1881) — немецкий орнитолог.